Михаи́л Никола́евич Беля́нчик (Белянчиков) (1904—1950, Москва) — советский военачальник, генерал-майор (11.07.1945)

Военная карьера 
В мае 1920 года в 15-летнем возрасте ушёл в Красную армию. По одной из версий при этом он (по совету брата) изменил фамилию на Белянчик, а также указал иное место рождения (деревня Деревки Сватовского района Харьковской губернии). Участник Гражданской войны. Получил высшее военное образование, служил в войсках связи. Был членом ВКП(б) с 1928 года.

В годы Великой Отечественной войны служил начальником связи 1-й гвардейской армии. Участник Сталинградской битвы, затем на Четвёртом Украинском фронте. Генерал С. П. Иванов в своих воспоминаниях позитивно оценивал деятельность Белянчика, называя его расторопным и предприимчивым офицером. За время войны полковник Белянчик был двенадцать раз упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

После войны — генерал-майор войск связи, слушатель Высших академических курсов при Военной академии связи имени Будённого.

Антисталинская деятельность 
Арестован 15 мая 1947 года. Обвинён в том, что в декабре 1946 года «в здании академии учинил антисоветскую надпись с террористическим выпадом». В январе 1947 года «в период перевыборной кампании в Верховный Совет РСФСР написал антисоветскую листовку. Проводил антисоветскую агитацию». Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР в августе 1950 года к расстрелу за «контрреволюционную агитацию и пропаганду террора». Расстрелян 26 августа 1950 года. Реабилитирован 8 апреля 1991 года.

Награды 
 орден Ленина (06.11.1945)
 два ордена Красного Знамени (03.11.1944, 06.03.1945)
 орден Богдана Хмельницкого II степени (23.05.1945)
 орден Отечественной войны II степени (06.03.1943)
 два ордена Красной звезды (03.01.1944, 03.06.1944)
 Медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Сталинграда»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен М. Н. Белянчик.
 За овладение областным центром Украины городом Станислав — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат. 27 июля 1944 года. № 152.
 За форсирование реки Стрый и овладение штурмом городом Стрый — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны противника в предгорьях Карпат. 5 августа 1944 года. № 162.
 За овладение крупным промышленным центром и областным городом Украины Дрогобыч — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника, прикрывающим подступы к перевалам через Карпаты. 6 августа 1944 года. № 163.
 За овладение городом Борислав — крупным центром нефтедобывающей промышленности Западной Украины. 7 августа 1944 года. № 165.
 За овладение на территории Чехословакии городами Михальовце и Гуменне — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны противника. 26 ноября 1944 года. № 211.
 За овладение на территории Польши городом Новы-Сонч и на территории Чехословакии городами Прешов, Кошице и Бардеёв — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев. 20 января 1945 года. № 234.
 За овладение городом Новы-Тарг — важным узком коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны противника. 29 января 1945 года. № 264.
 За овладение штурмом городом Бельско — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Моравской Остраве. 12 февраля 1945 года. № 275.
 За овладение штурмом городом Моравска-Острава — крупным промышленным центром и мощным опорным пунктом обороны немцев в Чехословакии. 30 апреля 1945 года. № 353.
 За овладение городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца и Великая Битча — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат. 1 мая 1945 года. № 356.
 За овладение городом Цешин — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. 3 мая 1945 года. № 361.
 За овладение городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава. 8 мая 1945 года. № 365.

Примечания

Литература 
 Муранов А. И., Звягинцев В. Е. Досье на маршала. М., 1996.
 Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. М., 1990.

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Связисты Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Военачальники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Расстрелянные в РСФСР
Реабилитированные в СССР
Заключённые Сухановской тюрьмы
Казнённые в 1950 году
Военачальники, репрессированные в СССР